Via Aquilia – via consolare romana
 Lex Aquilia – legge romana
 Aquilia Severa – moglie dell'imperatore romano Eliogabalo

Pagine correlate 

 Aquila (disambigua)
 Aquilio (disambigua)